jabłecznik – słodki wypiek, placek z jabłkami
 jabłecznik – napój alkoholowy z soku jabłkowego
 „Jabłecznik” – rezerwat przyrody w województwie łódzkim